Коттила — бывшая финская деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Коттила — посёлок в Швеции на реке Эстер-Дапельвен.
 Коттила, Мика — финский футболист.